Натуральне число 1154
 1154 рік до нашої ери
 1154 рік нашої ери